Joaquina Téllez-Girón y Pimentel (Madrid, 21 de septiembre de 1784-17 de noviembre de 1851), marquesa consorte de Santa Cruz y grande de España, por derecho propio II condesa de Osilo como título italiano, fue una aristócrata española que desempeñó los cargos cortesanos de aya de la reina Isabel II y de la infanta Luisa Fernanda y camarera mayor de Palacio. Segunda hija de los novenos duques de Osuna, Pedro de Alcántara Téllez-Girón y María Josefa Pimentel, importantes mecenas de artistas, este personaje es ahora recordado por un famoso retrato de Goya, La marquesa de Santa Cruz.

Biografía
Nacida en el seno de una de las familias más prominentes de la nobleza española, fue la segunda hija de los duques de Osuna y condes de Benavente, Pedro de Alcántara Téllez-Girón y María Josefa Pimentel. Sus padres, parangón de la aristocracia ilustrada, eran destacados mecenas de literatos, músicos y artistas como el pintor Francisco de Goya, a quien encargaron numerosas pinturas y retratos familiares.

De soltera, ostentó el título sardo de condesa de Osilo que el rey Carlos Manuel III había otorgado a su madre en 1767 -junto al principado de Anglona, el ducado de Monteagudo, el marquesado de Marghini y el condado de Coghinas- al término de un pleito por los estados señoriales de los condes de Oliva en dicha isla. La duquesa de Osuna repartió estos títulos entre sus hijos menores. En 1802, Joaquina troncó esta dignidad por la de marquesa de Santa Cruz tras su boda con José Gabriel de Silva-Bazán, X marqués de este título y grande de España, importante personaje que desempeñaría los cargos de mayordomo mayor del rey, ministro de Estado, primer director del Museo del Prado y presidente perpetuo de la Real Academia Española.

En 1830, cuando Fernando VII tuvo noticia del embarazo de su esposa, la reina María Cristina, la marquesa de Santa Cruz fue nombrada aya del infante que naciese, la futura Isabel II, cargó que extendió en 1831 a su hermana la infanta Luisa Fernanda y al que unió en 1833 el de camarera mayor de Palacio, que suponía la jefatura de la servidumbre femenina en la corte. A la muerte del rey en 1834, la ahora reina gobernadora la confirmó en estas funciones, que la marquesa de Santa Cruz siguió cumpliendo hasta el pronunciamiento liberal de 1840 que envió al exilio a María Cristina y trajo la regencia del general Espartero.

  

Entonces, las Cortes nombraron tutor de la reina niña y la infanta al político Agustín Argüelles, que decidió encargar su educación a una dama liberal, la condesa de Espoz y Mina, manteniendo a la marquesa de Santa Cruz en su cargo de camarera mayor. Ésta, de ideas moderadas y opuesta al nuevo Regente, presentó su dimisión a Argüelles en julio de 1841 y fue sustituida por la muy progresista marquesa de Bélgida. En 1843, con la vuelta de los moderados al poder y el regreso de la reina María Cristina, Joaquina fue restituida en su función de aya las reales niñas, que desempeñó hasta el matrimonio de ambas en 1846, y en el cargo de camarera mayor, del que se jubiló en 1847.

Culta y amante de las artes, la marquesa de Santa Cruz mantuvo una renombrada tertulia literaria y ejerció de protectora y amiga de artistas. Fue retratada en numerosas ocasiones, entre las que destacan dos cuadros particularmente célebres de Goya: Los duques de Osuna y sus hijos, de 1786, en el que aparece de niña, en el regazo de su madre, y La marquesa de Santa Cruz, realizado en 1805, poco después de su matrimonio, donde está representada como la musa Terpsícore o Erato, recostada sobre un diván con una lira y tocado de flores.

Familia

Matrimonio e hijos
Joaquina contrajo matrimonio en la capilla del palacio del Capricho, en la alameda de Osuna, el 11 de junio de 1801, con José Gabriel de Silva-Bazán, marqués del Viso, primogénito de José Joaquín de Silva-Bazán, IX marqués de Santa Cruz y grande de España, y su segunda esposa, la condesa austriaca Mariana de Waldstein. Al año siguiente, por la muerte de su suegro, los jóvenes esposos se convirtieron en marqueses de Santa Cruz. Tuvieron nueve hijos:

María Teresa de Silva y Téllez-Girón (1802-1805).
Joaquina de Silva y Téllez-Girón (1803-1876), casada con Pedro de Alcántara Álvarez de Toledo y Palafox, XIII marqués de Villafranca, grande de España.
José Pedro de Alcántara de Silva-Bazán (1804-1823), marqués del Viso, muerto ahogado en el lago de la Casa de Campo.
Inés de Silva y Téllez-Girón (1806-1865), casada con Nicolás Osorio y Zayas, XVI marqués de Alcañices, grande de España. 
Mariana de Silva y Téllez-Girón (1807-1810).
Fernanda de Silva y Téllez-Girón (1808-1879), mujer de Andrés Avelino de Arteaga-Lazcano y Carvajal, VI marqués de Valmediano, grande de España.
Francisco de Borja de Silva-Bazán (1815-1889), XII marqués de Santa Cruz. Casado con María de la Encarnación Fernández de Córdoba y Álvarez de las Asturias Bohorques, de los duques de Arión.
Josefa de Silva y Téllez-Girón (1820-1847), III condesa de Osilo, casada en primeras nupcias con Manuel de Carvajal y Lasso de la Vega, señor de Cabrillas y Anaya, y en segundas con el primo hermano de éste, Fabián Gutiérrez y Lasso de la Vega.
Juan Evangelista de Silva y Téllez-Girón (1826-1896), VIII marqués de Arcicóllar, casado con Lucie de Borchgrave d'Altena.

Antepasados

Referencias

Enlaces externos 

 Marichalar, Antonio: Riesgo y ventura del duque de Osuna, 1930.

Referencias

<center>

Marqueses de España
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Salonnière
Nacidos en Madrid